Sophienchronik steht für folgende altrussischen Chroniken:

 Erste Sophienchronik
 Zweite Sophienchronik